Le district de Haicheng (海城) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Haicheng (海城) est une ville de la province du Liaoning en Chine.

Homonymie de toponyme